Бут:

Фамилия 
 Бут, Агнесса (1843—1910) — американская актриса.
 Бут, Антон Николаевич (род. 1980) — российский хоккеист.
 Бут, Вениамин Евгеньевич (род. 1961) — советский гребец, призёр Олимпиады.
 Бут, Виктор Анатольевич (род. 1967) — российский предприниматель, осуждённый в США.
 Бут, Виталий Владимирович (род. 1972) — российский футболист.
 Бут, Владимир Владимирович (род. 1977) — российский футболист, игрок сборной России.
 
 Бут, Джордж (?—1700) — английский пират, действовавший в Индийском океане и Красном море.
 Бут, Джуниус Брутус (младший) (1821—1883) — американский актёр.
 Бут, Джуниус Брутус (старший) (1796—1852) — английский, американский актёр.
 Бут, Дуглас (род. 1992) — британский актёр.
 Бут, Дэвид (род. 1984) — американский хоккеист.
 Бут, Закари (род. 1983) — американский актёр.
 Бут, Каллум (род. 1991) — шотландский футболист.
 Бут, Кит (род. 1974) — американский баскетболист и тренер.
 Бут, Конни — британская актриса.
 Бут, Кристин (род. 1974) — канадская актриса кино и телевидения.
 Бут, Кэтлин (1922—2022) — британско-канадский учёный и инженер в области информатики. 
 Бут, Линди (род. 1979) — канадская актриса.
 Бут, Лорен (род. 1967) — британская журналистка.
 Бут, Макс Александрович (род. 1969) — американский военный историк.
 Бут, Мэттью (род. 1977) — южноафриканский футболист.
 Бут, Николай Яковлевич (1928—1989) — советский художник, народный художник РСФСР.
 Бут, Павел Михнович (ум. 1638) — предводитель крестьянского восстания на Украине.
 Бут, Пауэрс (1948—2017) — американский актёр.
 Бут, Скотт (род. 1971) — шотландский футболист и тренер.
 Бут, Тейлор (род. 2001) — американский футболист.
 Бут, Уильям (1829—1912) — британский проповедник, основатель Армии спасения.
 Бут, Уэйн Клейсон (1921—2005) — американский литературный критик.
 Бут, Хьюберт Сесил
 Бут, Чарльз (1840—1916) — британский предприниматель, филантроп и социолог.
 Бут, Ширли (1898—1992) — американская актриса.
 Бут, Эдвин (1833—1893) — американский актёр.
 Бут, Элмер (1882—1915) — американский актёр театра и кино.
 Бут, Эмили (род. 1976) — английская актриса и телеведущая.
 Бут, Эмма (род. 1982) — австралийская актриса и фотомодель.

Мифология

Прочее 
 Бут — бутовый камень.

См. также 
 Бут — деревня в Англии.
 Бут-Казмаляр — село в Магарамкентском районе Республики Дагестан.

 Бут-стрит — улица в Оттаве.